Ишикан — топоним в Забайкальском крае России.

 Ишикан — село в Шелопугинском районе, входит в состав сельского поселения «Мироновское».
 Ишикан — река, приток Куренги.